Сегюр () — французский дворянский род.

 Сегюр — древний французский дворянский род.
 Сегюр, Филипп Анри (1724—1801) — маршал Франции.
 Сегюр, Луи-Филипп (1753—1830) — французский историк и дипломат, был послом Франции при дворе российской императрицы Екатерины II (1784—1789).
 Сегюр, Филипп Поль де (1780 — 1873) — французский бригадный генерал, входивший в окружение Наполеона.
 Сегюр, Софья Фёдоровна (урожденная Ростопчина; 1799—1874)  — детская писательница, супруга Эжена Сегюра (внука Луи-Филиппа от его другого сына Октава-Анри).